A-League Men 2021/2022 var den 45:e säsongen av Australiens högstaliga i fotboll, den 17:e säsongen sedan starten av A-League. Formatet för slutspelet hade ändrats något till denna säsongen, semifinalerna spelas nu i dubbelmöten medan kvartsfinalerna och finalen spelas som tidigare över en match. 

Melbourne City vann grundserien i sista omgången efter en hemmaseger med 2–1 mot Wellington Phoenix och försvarade därmed premiership-titeln och tog sin andra premiership-titel på herrsidan. Detta var även första gången som topp 3 i grundserien kom från samma stad, Melbourne (säsongen 2019/2020 fick Melbourne sitt tredje lag), vilket aldrig skett tidigare i A-Leagues historia, inte heller har topp 2 kommit från samma stad tidigare. I finalen besegrades Melbourne City av Western United med 2–0 och tog sin första mästerskapstitel.

Lag, städer och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Western United avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Melbourne City avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 2–1 efter förlängning.

Grand Final

Anmärkningslista

Se även
 A-League Women 2021/2022
 FFA-cupen 2021 (Australiska cupen)
 Australiska cupen 2022

Källor
 Officiella hemsida

Referenser

2021 i Australien
2021 i Nya Zeeland
2022 i Australien
2022 i Nya Zeeland
2021/2022
Fotbollssäsongen 2021/2022